Золотий вік євреїв в Іспанії — період розквіту  єврейської культури в  Іспанії за часів європейського Середньовіччя в період  мусульманського правління на більшій частині  Піренейського півострова. У той час євреї були визнаною частиною мусульманського суспільства, а єврейське релігійне, культурне й економічне життя процвітало.

Характер і тривалість цього «золотого століття» є спірними серед істориків. Вчені датують початок золотого століття або 711-718 (після мусульманського завоювання Іберії), або 912 (правління  Абд ар-Рахмана III).

Кінець  золотого століття також датується по-різному: 1031 (кінець  Кордовского халіфату), 1066 (Різанина євреїв в Гранаді ), 1090-ті (вторгнення  Альморавідів) або серединою XII століття (вторгнення  Альмохадів).

Відомі особистості 
У цей період в Іспанії жило багато єврейських мудреців, філософів, вчених і поетів, серед них були такі:
 Ієхуда Галеві
 Моше бен Нахман
 Маймонід
 Шломо Ібн Гебіроль
 Моше Ібн Езра
 Авраам ібн Езра
 Хасдай ібн Шапрут
 Шмуель ха-Нагід
 Веніамін Тудельський
 Бахье ібн Пкуда
 Іцхак Абрабанель

Див. також 
 Сефарди
 Історія Іспанії, Іспанська інквізиція
 Історія Португалії, Хронологія історії Португалії
 Реконкіста, Золота доба Іспанії

Бібліографія 
 Alfonso, E. Islamic Culture Through Jewish Eyes: al-Andalus from the Tenth to Twelfth Century. NY: Routledge, 2007.
 Cohen, M. Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
 Frank, D.H.; Leaman, O. The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
 Wasserstein, D.J. Jewish élites in Al-Andalus // The Jews of Medieval Islam: Community, Society and Identity. ed. by D. Frank. Leiden: Brill, 1995.

Посилання 
 Відкритий радіоуніверсітет - «Золотий вік» єврейської поезії в Іспанії, з циклу «Роль книги в історії єврейської культури»

Історія євреїв Іспанії
Середньовічна Португалія
Іслам і інші релігії
VIII століття в Європі
IX століття в Європі
X століття в Європі
Золоте століття
Історія євреїв за країною